Андре́й Расторгу́ев: Расторгуев, Андрей (род. 1988) — латвийский биатлонист.
 Расторгуев, Андрей Иванович (1894—1970) — священнослужитель Русской православной церкви, митрофорный протоиерей.
 Расторгуев, Андрей Петрович (род. 1964) — российский поэт, переводчик и журналист.